Egres ist der Name folgender Orte:

in Österreich:
 Egres (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

in Ungarn:
 Egres, ungarischer Name des Ortes Igriș im Banat, Rumänien
 Egres, ungarischer Name der slowakischen Gemeinde Egreš